Kungsåra kan syfta på:

 Kungsåra socken – en socken i sydöstra Västmanland
 Kungsåra landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1966
 Kungsåra församling – en församling i Västerås stift
 Kungsåra kyrka – en kyrkobyggnad i Kungsåra socken
 Kungsåra distrikt – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län